Ramsbottom steht für

Ramsbottom (Greater Manchester), Ort in England

Ramsbottom ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Ramsbottom (* 1936), britischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ramsbotham